Normandie kan syfta på:

 Normandie –  en historisk provins i nordvästra Frankrike
 Normandie (region) – en administrativ region i Frankrike 2016–
 Basse-Normandie – en tidigare fransk administrativ region 1956–2015
 Haute-Normandie – en tidigare fransk administrativ region 1956–2015
 Normandie-Niemen – ett franskt frivilligt jaktflygsregemente i Sovjetunionen under andra världskriget
 Normandie (Motala) – en byggnad på verkstadsön vid gamla Motala verkstad
 Normandiehöna – en tung hönsras från Frankrike
 S/S Normandie – en atlantångare sjösatt 1932, eldhärjad 1942 och skrotad 1946
 Landstigningen i Normandie -- En historiskt viktig händelse under andra världskriget